Центра́льное се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Буйского района Костромской области.

Административный центр — поселок Корёга. Фактическое место расположения администрации поселения — город Буй.

История 
Центральное сельское поселение образовано 22 октября 2009 года в соответствии с Законом Костромской области № 525-4-ЗКО и включило в себя территории 18 упразднённых сельских поселений (Боровское, Воскресенское, Гавриловское, Гагаринское, Дорское, Дьяконовское, Елегинское, Каплинское, Контеевское, Корёжское, Кренёвское, Куриловское, Ликургское, Лужковское, Пилятинское, Романцевское, Талицкое и Шушкодомское) Буйского района.

13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов Центрального сельского поселения второго созыва и главы сельского поселения. В результате выборов в Совет депутатов прошли 8 представителей партии «Единая Россия», 2 самовыдвиженца. Главой поселения на очередной 5-летний срок был переизбран также представитель партии «Единая Россия» действующий глава поселения Беляев А. А. 15 марта 2017 года Беляев А. А. ушёл в отставку по собственному желанию.

10 сентября 2017 года на внеочередных выборах главы поселения победу одержал Потёмкин В. А. с 22.03.2017 г. и. о. главы администрации поселения. 28 июня 2018 года Потёмкин В. А. ушёл в отставку по собственному желанию.

18 ноября 2018 года на очередных внеочередных выборах главы поселения победу одержала Букина А. А., до этого занимавшая должность начальника Воскресенского территориального отделения администрации поселения.

Руководство поселением

Главы поселения 
1) Беляев Александр Алексеевич (01.04.2010 — 15.03.2017 гг.) — 1-й глава поселения

2) Потёмкин Василий Анатольевич (11.09.2017 — 28.06.2018 гг.) — 2-й глава поселения

3) Букина Алевтина Александровна (с 19.11.2018 г.) — 3-й глава поселения

Население

Состав сельского поселения 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1999 года новому селу присвоено наименование Ферапонт, а новой деревне — Воробьево.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Буйского района
Сельские поселения Костромской области